Ludlum ist der Name von:

 Edward Ludlum
 Robert Ludlum